

Wydarzenia 

 15 listopada – bitwa pod Winwaed.
 Klęska floty bizantyjskiej w bitwie z Arabami pod Finike.

655